Isabel de Rocabertí, també coneguda com a Sor Hipòlita de Jesús (Barcelona, 22 de gener de 1551 - 6 d'agost de 1624) fou una monja dominica i escriptora catalana. Era filla natural del vescomte de Rocabertí, Francesc Dalmau.

Hipòlita de Jesús neix l'any 1551 i als onze anys ingressa en el monestir dels Àngels i Peu de la Creu de Barcelona, de l'orde dominicana, on professa als setze anys, el 24 de juny de 1569. Rep l'hàbit de mans de la seva tia, la priora, Jerònima de Rocabertí. Segons ens confessa a l'autobiografia, no hi entra per devoció, sinó per allunyar-se dels perills del món; però, gràcies a uns exercicis espirituals impartits per un jesuïta, té una conversió i inicia un nou camí espiritual. Va ser trenta anys mestra de novícies i –alguns– sotspriora, però no va voler mai ser priora. Va voler, això sí, ser fundadora de l'orde a Mallorca, però no li ho van permetre i, en canvi, va anar, a contracor, durant cinc anys com a reformadora i mestra de novícies al convent d'agustines de la Magdalena a Barcelona. A partir de la seva conversió va buscar sempre el silenci i la solitud on pregava i escrivia. Sota la direcció de Ramon Samsó, els anys 1600-1604 va escriure la seva autobiografia en què explica la seva vida i les gràcies rebudes. A més, va escriure una vintena d'obres més de temàtica religiosa, que van ser publicades pel seu oncle, Joan Tomàs de Rocabertí, arquebisbe de València, anys després de la seva mort, de 1679 a 1685, fins que van ser posades a l'Índex de llibres prohibits l'any 1687. Tots els llibres els va escriure en castellà, tot i que la seva llengua materna era el català, com demostren les cartes conservades. 

Va morir als 73 anys i, després de morta, les monges del monestir van iniciar un procés ordinari de beatificació refermat anys més tard pel seu nebot. Va ser aturat arran de la prohibició dels seus llibres per la Inquisició l'any 1687.

Referències 

Dominics barcelonins
Religiosos barcelonins històrics
Escriptors barcelonins històrics en català
Frares dominics catalans
Escriptors dominics